Harald II (994-1018) roi du Danemark de 1014 à 1018 ;
Harald II Gråfell « à la pelisse grise » (930-970) roi de Norvège de 961 à 970.

Voir aussi 
Harald 
Harald III
Harald IV

Homonymie